

Geografia 
 Capo Renard – capo geografico di fronte alla costa occidentale della Terra di Graham, in Antartide
 Château-Renard – comune francese del dipartimento del Loiret nella regione del Centro
 Ghiacciaio Renard – ghiacciaio sulla costa di Danco

Persone 
 Alexandre-Charles-Albert-Joseph Renard – cardinale francese
 Alexis Renard – ciclista su strada francese
 André Renard – partigiano e sindacalista belga
 Colette Renard, pseudonimo di Colette Lucie Raget – cantante francese
 Hervé Renard – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Jean-Augustin Renard – architetto e decoratore francese
 Jean-Claude Renard – scrittore e poeta francese
 Jules Renard – scrittore e aforista francese
 Maurice Renard – scrittore francese
 Olivier Renard – calciatore belga
 Roberto Silva Renard – generale e politico cileno
 Simon Renard de Saint-André – pittore francese
 Wendie Renard – calciatrice francese

Personaggi immaginari
 Renard – antagonista di 007 nel film Il mondo non basta
 Maria Renard – personaggio della serie di videogiochi di Castlevania

Altro 
 Renard – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Rainardo
 Renard – titolo francese di un balletto su musiche di Igor Stravinskij
 Serie di Rénard – serie matematica